

Persone
 Antal Róka (1927-1970), marciatore ungherese.
 Imre Róka, né Rokken (1903-1925), calciatore ungherese.
 Charles Roka (Károly Róka, 1912-1999), pittore ungherese vissuto in Norvegia.
 Maria Roka (Mária Róka, *1940), canoista ungherese.

Altro
 2058 Róka, asteroide